Die Liga II 2017/18 war die 78. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 5. August 2017 und endete am 2. Juni 2018. Von Mitte Dezember 2017 bis Ende Februar 2018 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Aufsteiger in die Liga 1 waren Dunărea Călărași und FC Hermannstadt.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten an 38 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden erstplatzierten Mannschaften stiegen direkt in die Liga 1 auf. Der Drittplatzierte konnte sich noch über die Play-offs für die Liga 1 qualifizieren. Die letzten fünf Teams stiegen in die Liga III ab.

Abschlusstabelle

Play-offs 

|}
Beide Vereine verblieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison auf soccerway

Einzelnachweise 

2017 18
Fußballsaison 2017/18